Кубок европейских чемпионов 1979/80 — 25-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов, главного кубкового турнира Европы. Трофей второй раз подряд получил английский «Ноттингем Форест», победивший в финале немецкий «Гамбург». Победный гол забил Джон Робертсон, отправивший мяч в угол ворот соперника из-за пределов штрафной площадки. «Ноттингем Форест» стал и продолжает оставаться единственным клубом, который выигрывал Кубок чемпионов больше (дважды), чем национальный чемпионат (один раз).

Предварительный раунд 

|}

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок чемпионов 1979/80 на сайте УЕФА
 Статистика Еврокубков сезона 1979/80 на сайте RSSSF

1979
Футбол в Европе в 1979 году
Футбол в Европе в 1980 году